La endogeneidad y la calidad de endógeno o endógena son términos  utilizados por distintas disciplinas para hacer referencia a algo que se origina dentro de una cosa, en contraposición a exogeneidad o calidad de exógeno. Según el Diccionario de la lengua española, endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en el interior o que se origina en virtud de causas internas.

El término es utilizado en las ciencias para describir ciertos fenómenos.

Algunos ejemplos 
 En modelación matemática, variables endógenas son aquellas que son explicadas dentro del modelo en el cual aparecen.
 En medicina, una enfermedad es endógena cuando es producida por causas genéticas o por alteraciones metabólicas independientes de la misma enfermedad. Endógenos son los polipéptidos elaborados por distintas células del huésped. Formados localmente o en todo el organismo, penetran a la circulación y producen fiebre actuando sobre el centro termorregulador del hipotálamo.
 En psicología, una conducta es endógena si es generada por condiciones biológicas y/u organísmicas.
 En agricultura, un cultivo es endógeno cuando se desarrolla de forma natural en dicho territorio.
 En turismo, una creación interna del sistema para la planificación estratégica de desarrollo local.

Referencias

Véase también
exogeneidad

Terminología científica